La liste Swadesh de 207 mots est une liste de mots supposés exister dans toutes les langues.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Tuttle's Concise Indonesian Dictionary, Charles E. Tuttle Company, Tokyo 1993 - 
 Colloquial Indonesian (Sutanto Atmosumarto), Routledge, New York 1994 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Indonésien

Liens externes 
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  KamusWiki (Wiktionnaire indonésien)

indonésien
Langue malaise (famille de langues)
Langue indonésienne